Иван Ефимович Никулин — советский военачальник, комбриг.

Ранние годы 
Родился в 1898. По национальности — русский.

1-я мировая война - Великая война 
В Русской императорской армии служил в Лейб-Драгунском полку.

Гражданская война 
Свою службу в полку Червонного казачества Никулин начал полусотником.

В июне-августе 1-й Днепровский отряд РСФСР (для маскировки украинской части так тогда назывался 1-й полк Червонного казачества), командир отряда В. М. Примаков, пребывал в г.Почепе. Здесь он пополнился личным составом, обучился, вооружился.
В этот период в отряд пришли люди, ставшие верной опорой молодого командира, его деятельными помощниками. Это были товарищи С. А. Туровский, М. О. Зюк, И. Е. Никулин, К. М. Наливко и многие другие. Отряд имел состав:1-я конная сотня, 2-я конная сотня, пулемётная команда (8 пулеметов «Максим»  и 12 «Льюис»), артиллерийская батарея (две пушки), подразделение самокатчиков (100 машин-велосипедов). 1-й Червонный полк становился крепкой войсковой частью, способной решать серьёзные боевые задачи.

18 июля - 1 ноября 1919 проходил службу в 1-й конной бригаде Червонного казачества.

1 ноября 1919 - 6 мая 1922 проходил службу в 8-й конной дивизии Червонного казачества.

6 мая 1922 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества получила название 1-я кавалерийская Запорожская Червонного казачества Краснознаменная дивизия имени Французской компартии.

С осени 1922 командир 1-го полка 1-й бригады 1-й Запорожской кд 1-го кавкорпуса.

15 ноября 1932 Иван Ефимович Никулин назначен командиром 1-й кавалерийской Запорожской Червонного казачества Краснознаменной дивизии имени Французской компартии.

26 ноября 1935 приказом народного комиссара обороны СССР № 2394 Никулину присвоено звание комбриг.

С 1936 года стал инспектором кавалерии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.

Арестован 13 июня 1937.

8 сентября 1937 приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР - Высшая мера наказания.

Реабилитирован 29 августа 1957г.

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979. С.14 - 28.12.1917 сформирован полк Червонного казачества Украины, 18.07.1919 полк Червонного казачества развёрнут в бригаду, 1.11.1919 бригада Червонного казачества переформирована в 8-ю дивизию Червонного казачества.
 Горбатов А.В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/gorbatov/index.html
 Дубинский Илья. ПРИМАКОВ. Выпуск 2. (445). Основные даты жизни и деятельности В. М. Примакова. (см. lib.rus.ec/b/105117/read)
 Червонное казачество. Воспоминания ветеранов. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, 1969, редакторы-составители Е. П. Журавлев, М. А. Жохов.

Ссылки 
 Червоні аватари України: уніформа орлів Примакова.
 1-й кавалерийский корпус Червонного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины.
 Кавалерийские корпуса РККА
 Кавалерийская дивизия 14-й армии, с 4.12.19 г. – 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества, с 6.05.22 г. – 1-я кавалерийская Запорожская Червонного казачества Краснознаменная дивизия имени Французской компартии.
 
 Приказ НКО СССР по личному составу армии от 26 ноября 1935 года. № 2394.

Участники Гражданской войны в России
Военачальники, репрессированные в СССР